Updegraff ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Eugene Updegraff (1883–1965), US-amerikanischer Schriftsteller, Dichter und Journalist
 Jonathan T. Updegraff (1822–1882), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Updegraff (1834–1910), US-amerikanischer Politiker